Skazany (film 1976)
 Skazany (film 2017)